100 km (atletiek)
 Run Winschoten (ook wel de 100 km van Winschoten)
 Kármánlijn, het begin van de ruimte op 100 km hoogte